Kdyby radši hořelo (conocida internacionalmente como: Somewhere Over the Chemtrails) es una película de comedia dramática checa de 2022 dirigida por Adam Koloman Rybanský. La película celebró su estreno mundial el 15 de febrero de 2022 en la Berlinale en la sección Panorama

Sinopsis 
Durante el mercado de Pascua en un pueblo checo, una furgoneta de reparto se adentra en la multitud, atropella a un residente y el conductor huye. La brigada de bomberos voluntarios del pueblo ahora quiere demostrar que se preocupan por la seguridad en el pueblo. Este evento pone en peligro la amistad de Broňa y Standa: el bombero Broňa inmediatamente está seguro de que se trata de un ataque terrorista cometido por un migrante. Standa, por otro lado, aborda el incidente desde una perspectiva diferente. Una película lacónica sobre las causas del prejuicio, el racismo y la exclusión.

Reparto 
 Michal Isteník como Standa
 Miroslav Krobot como Broňa
 Anna Polívková como La esposa de Standa
 Vladimír Skultéty
 Jiří Vymětal
 Martin Šesták
 Václav Hrzina
 Marek Pospíchal

Producción

Antecedentes 
La comedia se inspiró en el acto de terrorismo de Jaromír Balda. El terrorista de derecha, que fue condenado a cuatro años de prisión en Praga en 2019 y no tenía antecedentes penales, quiso sembrar el odio contra los inmigrantes con dos atentados en vías férreas y autoatribuciones falsas. Taló árboles y los dejó caer sobre rieles, dos trenes descarrilaron y varias personas resultaron heridas.

El director dijo que quería que la película enfatizara los contrastes entre lo serio y lo cómico y mostrar lo absurdo que puede resultar. El productor Pavel Vácha ve otro tema de la película en la inseguridad y la confusión de la sociedad actual, que surge del exceso de información. Fireman Standa también confía en la información de Internet de buena fe.

Producción 
El rodaje tuvo lugar desde el otoño de 2020 hasta marzo de 2021 en el pueblo de Chvalnov-Lísky y otros lugares de la región de Zlín como Korytná, Roštín, Velké Karlovice y Vsetín.

La película fue producida por Lukás Csicsely y Pavel Vácha.

Filmación y publicación 
La película celebró su estreno mundial el 15 de febrero de 2022 en la Berlinale en la sección Panorama. La película está programada para estrenarse en República Checa en junio de 2022. La distribución está en manos de Botonfilm.

Reconocimientos 
2022: Festival Internacional de Cine de Berlín: Nominación al premio GWFF a la mejor ópera prima.

Enlaces web 
 Perfil en berlinale.de
 Kdyby radši hořelo    

Películas de República Checa
Películas de 2022
Películas dramáticas
Películas dramáticas de República Checa
Películas dramáticas de los años 2020
Películas cómicas
Películas cómicas de los años 2020
Películas cómicas de República Checa
Películas de comedia dramática
Películas de comedia dramática de República Checa
Películas de comedia dramática de los años 2020
Películas sobre racismo